Blast from Your Past (Взрыв из Прошлого)— сборник британского музыканта, барабанщика группы The Beatles Ринго Старра, выпущенный на лейбле Apple Records в 1975 году.

Об альбоме 
Это и первый сборник Ринго и его последний релиз на Apple Records и EMI. В 1976 году Ринго подпишет договор с Atlantic Records в США и с Polydor Records в остальных странах мира.
Альбом составлен из восьми синглов, одного би-сайда и одного альбомного трека, выпущенных в период между 1970 и 1975 гг.

Список композиций 
 «You’re Sixteen (You’re Beautiful And You’re Mine)» (Боб Ширман/Ричард Ширман) — 2:47
 «No No Song» (Хойт Экстон/Давид Джексон) — 2:29
 «It Don’t Come Easy» (Джордж Харрисон/Ринго Старр) — 3:02
 «Photograph» (Джордж Харрисон/Ринго Старр) — 3:55
 «Back Off Boogaloo» (Ринго Старр) — 3:18
 «Only You (And You Alone)» (Бак Рам/Анди Ранд) — 3:23
 «Beaucoups of Blues» (Баз Рабин) — 2:32
 «Oh My My» (Винни Поника/Ринго Старр) — 4:17
 «Early 1970» (Ринго Старр) — 2:19
 «I’m the Greatest» (Джон Леннон) — 3:22

Ссылки 
 JPGR’s Blast From Your Past site 

Альбомы Ринго Старра
Альбомы Apple Records
Сборники на английском языке